Натуральне число 1965
 1965 рік до нашої ери
 1965 рік нашої ери